Landtagswahlkreis 126 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Siegen-Wittgenstein I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Bochum III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Lüdenscheid – Altena-Land-West (1947 bis 1962)